Graniteville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Graniteville (Connecticut)
 Graniteville (Kalifornien)
 Graniteville (Massachusetts)
 Graniteville (Missouri)
 Graniteville (Staten Island), New York City
 Graniteville (Rhode Island)
 Graniteville (South Carolina)
 Graniteville (Vermont)